Giovanni Currò – politico italiano
 Tommaso Currò – politico italiano